Dob, henger vagy üst alakú, kifeszített bőrös ütőhangszer
Dobfelszerelés, dobokból és cintányérokból álló hangszeregyüttes
Dob, hengeres gépalkatrész, amelynek palástfelületét használják fel valamely célre (fékdob, kötéldob stb.)
Dob, építészeti elem, a kupola alatt elhelyezkedő, általában ablaknyílásokkal áttört nyaktagozat; kupoladob vagy tambur

Földrajz
Dob, település Szlovéniában
Tiszadob, település Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében